32288 Terui – asteroide della fascia principale
 Isola Terui – isola del Mar del Giappone